Полідамант або Полідам (Πολυδάμας) — стародавне грецьке ім'я:

 Полідамант — один з героїв Троянського епосу
 Полідамант Скотуссаський — давньогрецький атлет-олімпіонік
 Полідамант Фарсальський — державний діяч Фессалії IV ст. до н. е., союзник спартанців
 Полідамант Македонський — македонський військовик часів царів Філіпа II

Сторінки-неоднозначності людських імен